Molekulska formula -{C10H14N2O4}- se može odnositi na:
 2C-N
 Karbidopa
 Proksibarbital